Richland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Illinois:
 Richland Township (LaSalle County, Illinois)
 Richland Township (Marshall County, Illinois)
 Richland Township (Shelby County, Illinois)

in Indiana:
 Richland Township (Benton County, Indiana)
 Richland Township (DeKalb County, Indiana)
 Richland Township (Fountain County, Indiana)
 Richland Township (Fulton County, Indiana)
 Richland Township (Grant County, Indiana)
 Richland Township (Greene County, Indiana)
 Richland Township (Jay County, Indiana)
 Richland Township (Madison County, Indiana)
 Richland Township (Miami County, Indiana)
 Richland Township (Monroe County, Indiana)
 Richland Township (Rush County, Indiana)
 Richland Township (Steuben County, Indiana)
 Richland Township (Whitley County, Indiana)

in Iowa:
 Richland Township (Adair County, Iowa)
 Richland Township (Carroll County, Iowa)
 Richland Township (Chickasaw County, Iowa)
 Richland Township (Decatur County, Iowa)
 Richland Township (Delaware County, Iowa)
 Richland Township (Dickinson County, Iowa)
 Richland Township (Franklin County, Iowa)
 Richland Township (Guthrie County, Iowa)
 Richland Township (Jackson County, Iowa)
 Richland Township (Jasper County, Iowa)
 Richland Township (Jones County, Iowa)
 Richland Township (Keokuk County, Iowa)
 Richland Township (Lyon County, Iowa)
 Richland Township (Mahaska County, Iowa)
 Richland Township (Sac County, Iowa)
 Richland Township (Story County, Iowa)
 Richland Township (Tama County, Iowa)
 Richland Township (Wapello County, Iowa)
 Richland Township (Warren County, Iowa)

in Kansas:
 Richland Township (Butler County, Kansas)
 Richland Township (Cowley County, Kansas)
 Richland Township (Ford County, Kansas)
 Richland Township (Hamilton County, Kansas)
 Richland Township (Harvey County, Kansas)
 Richland Township (Jewell County, Kansas)
 Richland Township (Kingman County, Kansas)
 Richland Township (Labette County, Kansas)
 Richland Township (Marshall County, Kansas)
 Richland Township (Miami County, Kansas)
 Richland Township (Ottawa County, Kansas)
 Richland Township (Republic County, Kansas)
 Richland Township (Stafford County, Kansas)

in Michigan:
 Richland Township (Kalamazoo County, Michigan)
 Richland Township (Missaukee County, Michigan)
 Richland Township (Montcalm County, Michigan)
 Richland Township (Ogemaw County, Michigan)
 Richland Township (Saginaw County, Michigan)

in Minnesota:
 Richland Township (Minnesota)

in Missouri:
 Richland Township (Barton County, Missouri)
 Richland Township (Douglas County, Missouri)
 Richland Township (Gasconade County, Missouri)
 Richland Township (Macon County, Missouri)
 Richland Township (Morgan County, Missouri)
 Richland Township (Ozark County, Missouri)
 Richland Township (Putnam County, Missouri)
 Richland Township (Scott County, Missouri)
 Richland Township (Stoddard County, Missouri)
 Richland Township (Vernon County, Missouri)

in Ohio:
 Richland Township (Allen County, Ohio)
 Richland Township (Belmont County, Ohio)
 Richland Township (Clinton County, Ohio)
 Richland Township (Darke County, Ohio)
 Richland Township (Defiance County, Ohio)
 Richland Township (Fairfield County, Ohio)
 Richland Township (Guernsey County, Ohio)
 Richland Township (Holmes County, Ohio)
 Richland Township (Logan County, Ohio)
 Richland Township (Marion County, Ohio)
 Richland Township (Vinton County, Ohio)
 Richland Township (Wyandot County, Ohio)

in Pennsylvania:
 Richland Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Richland Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Richland Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Richland Township (Clarion County, Pennsylvania)
 Richland Township (Venango County, Pennsylvania)

in South Dakota:
 Richland Township (South Dakota)

Siehe auch:
 Ridgeland Township